Soerensenella är ett släkte av spindeldjur. Soerensenella ingår i familjen Triaenonychidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Lockespindlar
Soerensenella